Elizabetha, genre d'insectes hémiptères de la famille des Tessaratomidae.
 Elizabetha, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.